Nash House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Nash House (409 E. 6th St., Little Rock, Arkansas), ID-Nr. 82000913
 Nash House (601 Rock St., Little Rock, Arkansas), ID-Nr. 82000914